Het seizoen 2004/2005 van AGOVV Apeldoorn was het tweede jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Apeldoorn. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. 

Onder leiding van trainer-coach Jurrie Koolhof eindigde AGOVV andermaal op de tiende plaats in de eindrangschikking, net als voorgaand seizoen. De club speelde in 36 duels slechts één keer gelijk: in de 15de speelronde op 26 november 2004 tegen Sparta Rotterdam (1-1). In het bekertoernooi verloor de club in de tweede ronde op eigen veld van eredivisionist Vitesse (0-2) door treffers van Michael Jansen en Matthew Amoah, nadat in de eerste ronde de amateurs van SDC Putten met 9-2 waren opgerold. Jurrick Juliana scoorde vier keer in dat duel.

Topscorer werd aanvallende middenvelder Santinho Lopes Monteiro met 13 treffers in 36 competitieduels. Hij volgde Klaas-Jan Huntelaar op. De PSV-huurling had in het voorafgaande seizoen 26 keer gescoord en werd daarmee topscorer van de Eerste divisie.

Transfers

Eerste divisie

Wedstrijden

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van AGOVV Apeldoorn

Voetnoten

 2004/05
AGOVV Apeldoorn